Toponímia:
 Ełk, ciutat polonesa
 Elk (Washington), localitat estatunidenca
 Elk (Califòrnia), localitat estatunidenca del Comtat de Fresno
 Elk Creek, localitat estatunidenca de Nebraska
 ELK, abreviació del Canal Elba-Lübeck

 Biografies:
 Big Elk (1765- 1846), cap dels omaha
 Black Elk (1863 - 1950), indi de la subdivisió oglala dels lakota o sioux
 Spotted Elk (~1826 - 1890), cap dels miniconjou
 Miscel·lània: Ordre Benevolent i Protectora dels Elks, organització filantròpica.